Ricomincio da qui – programma televisivo in onda su Rai 2 dal 2006 al 2009
 Ricomincio da qui – singolo di Malika Ayane del 2010